Спи́дола (, от  — «блестеть», «сиять») — героиня латышского эпоса Андрея Пумпура о Лачплесисе, дочь Айзкрауклиса. Описывается колдуньей, ведьмой с пылающими глазами, олицетворением тёмных сил. Изображается в виде красивой молодой женщины с длинными чёрными волосами, сильной и статной.

В эпосе рассказывается, как она влюбилась в Лачплесиса. Любовь привела Спидолу в ярость и она возжелала погубить Лачплесиса. Её планам помешала Лаймдота, дочь Стабурадзе и Буртниека.

Латышская мифология